La magistratura di Santa Maria è una squadra di Tramontana del Gioco del Ponte di Pisa.

La magistratura 

 Insegna: La Dea Flora
 Colori: Bianco e azzurro
 Motto: Alla giornata
 Cotte: Azzurre, bordate di bianco
 Confini della magistratura: Il quartiere di Santa Maria

Collegamenti esterni 
 

Gioco del Ponte